Albinykus baatar — вид ящеротазових динозаврів родини альваресзаврових (Alvarezsauridae). Динозавр існував в Азії у пізній крейді, 85 млн років тому. Скам'янілі рештки знайдені в алювіальних відкладеннях пісковику формації Явхлант (Javkhlant Formation) у пустелі Гобі (Монголія). Описаний у 2011 році групою американських палеонтологів під керівництвом Стерлінга Несбіта (Sterling Nesbitt). Вид є найменшим відомим представником родини, за оцінками важив лише близько 1 кг.

Етимологія 
Назва роду Albinykus складається з двох слів: з монголького «альбін» (означає "світло, що біжить"), слова, що використовують монгольські шамани для позначення світлових явищ, що відбуваються в пустелі Гобі; і грецького слова «онікс» ("кіготь"). Видова назва baatar на монгольській мові означає "герой".

Філогенія 
Положення виду всередині родини показано кладограмою згідно з Makovicky, Apesteguía et Gianechini, 2012:

Посилання 
 S. J. Nesbitt, J. A. Clarke, A. H. Turner and M. A. Norell. 2011. A small alvarezsaurid from the Eastern Gobi Desert offers insight into evolutionary patterns in the Alvarezsauroidea. Journal of Vertebrate Paleontology 31(1):144-153

Альваресзавроїди
Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2011